Дударенко Андрій Омелянович (1912—1945) — майор РА, Герой Радянського Союзу.
 Дударенко Володимир Іванович (1946—2017) — радянський футболіст, нападник. Після завершення ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Дударенко Зінаїда Аристархівна (* 1933) — працівниця сільського господарства, заслужений працівник сільського господарства України.
 Дударенко Михайло Тарасович (1904—1939) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Дударенко Олександр Сергійович (* 1995) — український футболіст, захисник клубу МФК «Миколаїв».

Див. також 
 Дудар